Paranatinga (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Paranatinga (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso